Kalzium (calcium en allemand) est un logiciel libre de classification périodique développé originellement pour le bureau KDE.

Il contient des informations sur les 103 éléments chimiques connus, dont la masse, la charge, leur photo, leur propriétés chimiques, des données sur leur énergie, et un modèle de l’atome. La table peut être configurée pour afficher des données numériques, l’état de la matière, et y ajouter des codes de couleur de différentes manières. En plus de cela un calendrier est disponible, permettant de visualiser les éléments en fonction de leur date de découverte. Kalzium contient également :
 Un éditeur moléculaire ;
 Un solveur d’équation chimique ;
 Des fiches sur les manipulations chimiques ;
 Un exportateur de données aux formats XML, CSV et HTML ;
 Une table des isotopes ;
 Un traceur de données sur les atomes .

Source 

Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel scientifique
Logiciel pour Linux